Stożek Mały – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Stożek Mały – szczyt w Górach Kamiennych